Mali Dol – endonimo di Vallepiccola, località di Porto Re in Croazia
 Mali Dol – endonimo di Vallepiccola, località di Comeno in Slovenia